Maisons kan syfta på:
 Maisons, Aude
 Maisons, Calvados
 Maisons, Eure-et-Loir